XHO –  codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua xhosa